Эдму́нд Мученик (умер 869) — последний суверенный англосаксонский король Восточной Англии, причислен к лику святых.

Биография 

О правлении Эдумунда практически ничего неизвестно. «» — латинская хроника, составленная в между 1120 и 1140 годами в аббатстве Бери-Сент-Эдмундс, утверждала, что правление Эдмунда началось в рождество 855 года, когда королю было 14 лет, а коронован он был Хунбертом, епископом Восточной Англии, в рождество 856 года на королевской вилле Бюрн, которую отождествляют с местом , расположенным в 18 милях к югу от аббатства. Однако источников для этой информации анналы не приводят.

По мнению исследователей, количество монет, выпущенных королём, указывает на то, что он правил минимум несколько лет. Единственный факт, который известен об Эдмунде из прижизненных источников, сообщает «Англосаксонская хроника». Согласно сообщению, датированному 870 годом, зимой этого года Эдмунд сражался с армией датских викингов, но проиграл и погиб, а даны захватили всё королевство. Новый год в «Англосаксонской хронике» начинался, вероятно, 24 сентября, поэтому гибель Эдмунда относят к 869 году. Описывает его гибель к и валлийский монаха Ассер в жизнеописании короля Альфреда Великого, созданном около 890 года, где указывает, что Эдмунд «яростно сражался с армией», но битва закончилась победой «язычников», а сам король и большинство его армии погибли. 

После своей гибели Эдмунд был причислен Римско-католической церковью к числу святых. Является покровителем королевских особ, людей, страдающих от эпидемий и пыток, а также защитником от волков. С 2006 года святой Эдмунд является местнопочитаемым святым Берлинской и Германской епархии РПЦ МП (день памяти — 20 ноября (по юлианскому календарю).

Эдмунд был похоронен в бенедиктинском аббатстве города Бери-Сент-Эдмундс, в графстве Суффолк.

Отголоски событий, связанных со смертью Эдмунда Мученника, содержатся в саге об Одде Стреле, в которой приводится рассказ о смерти её героя, во многом схожий с летописным рассказом о смерти киевского князя Руси Вещего Олега от укуса змеи на могиле его любимого коня.  В ней повествуется о том, что Одд Стрела убил по просьбе викинга Сколли (Skolli) английского короля Ятмунда (Játmund) и подарил ему завоёванное королевство. Имя Ятмунд явлется скандинавским вариантом имени Эдмунд. А Сколлем согласно скандинавской мифологии является варг - волк, каждый день преследующий Соль (солнце). Кроме того именем Сколли называли предателей. Вероятно, под именем Ятмунд в саге имеется в виду король Восточной Англии Эдмунд Мученник. Как и написано в саге, командующие Великой языческой Армии не стали поначалу лишать Восточную Англию независимости. Они согласно нумизматическим данным передали её в управление марионеточным королям Этельреду II и Освальду. А в соседней Мерсии они посадили на престол бывшего королевского тана Кёлвульфа ІI (Ceolwulf:  староанглийский ceol -корабельный киль и  wulf -волк), названного в западносаксонских хрониках за его сотрудничество с скандинавскими завоевателями предателем. Примечательно, что Эдмунд Мученник  стал покровителем преследуемых волками и на его изображениях стали помещать волкодава

Почитание 

Возможно, что гибель в борьбе с язычниками привела к тому, что Эдмунд стал почитаться как мученик. Самым ранним свидетельством признания его святым является чеканка мемориальных монет с надписью «Scē Eadmund Rex», которые широко использовались в Денло в течение поколения после его гибели примерно до 930 года.

Аббон Флёрийский между 985 и 987 годами создал «Passio sancti Eadmundi» — самое раннее жизнеописание Святого Эдмунда. По словам автора, он услышал историю от архиепископа Дунстана, который слышал её при дворе короля Этельстана от очень старого человека, утверждавшего, что он был оруженосцем короля Эдмунда в день его смерти. История в изложении Аббона, по мнению исследователей, получила много агиографических украшений. Историк  пишет, что неясно, действительно ли Аббон излагает факты, рассказанные оруженосцем. Целью жития было показать короля, достойного почитания в качестве святого, в результате чего его биография является идеализированной и находит параллели в агиографиях других святых. Эдмунд в его описании показан совершенным миролюбивым христианским правителем, который предпочёл мученическую смерть пролитию христианской крови. Согласно Аббону, над королём издевались: его бичевали как Христа, привязывали к дереву и расстреливали стрелами, как святого Себастьяна. После этого израненное тело Эдмунда было развязана, после чего он был обезглавлен. Описание Аббона плохо согласуется со сведениями «Англосаксонской хроники» и Ассера, согласно которым он храбро сражался против данов и погиб на поле битвы.

При этом некоторые сведения, которые приводит Аббон, могут быть правдивыми. Эдмунд действительно, скорее всего, был знатного происхождения, однако, вероятно, был происходил не из саксонской знати, как пишет Аббон, а из английской. Жизнеописание называет имена данов, вторгшихся в королевство, Хингуаром и Хуббой. Если первого идентифицировать не удалось, то второго отождествляют с Иваром Бескостным, о смерти которого «Англосаксонская хроника» сообщает в 878 году. Местом гибели короля назван «Хегельсдан»; Дороти Уайтлок идентифицирует его с поселением , расположенным на окраине Нориджа. Позже была предложена другая идентификация, по которой это место идентично Хеллесдену — полю недалеко от аббатства Бери-Сент-Эдмундс. Но, как отмечает Антония Грансден, этимологически к названию, приводимому Аббону, ближе идентификация, которую привела Уайтлок.

Почитание святого Эдмунда началось почти сразу же после его мученической кончины. Согласно преданию, мучители обезглавили английского короля, а чтобы его подданные не смогли найти голову, забросили её в терновник. Первое чудо свершилось именно там: голова святого была найдена после того, как услышали вой волкодава, охранявшего святыню. Именно поэтому впоследствии на изображениях Эдмунда стали помещать это животное, охранявшее святую голову от волков, а сам мученик стал покровителем преследуемых волками.

Повествуется также, что голову приложили к телу и похоронили неподалёку от места казни, построив небольшую деревянную часовню.

В 902 году, когда останки святого переносили в Бедриксуорт, обнаружили, что они нетленны, а голова срослась с телом.

Ещё одно важное событие, способствующее почитанию святого, связано с тем, что всего через 30 лет после смерти мученика, когда страшные воспоминания не изгладились из памяти очевидцев, датские завоеватели во главе с королём Гутрумом приняли христианство и сами стали почитать короля Эдмунда святым. С тех пор к его нетленным мощам началось массовое паломничество.

Так случилось, что со временем почитание святого Эдмунда отошло на второй план, уступив первенство Георгию Победоносцу, который с XII века и по сей день считается покровителем Англии. Пользуясь этой ситуацией, французские рыцари увезли мощи святого Эдмунда в Тулузу. В этом французском городе мощи находились вплоть до 1901 года и, естественно, святой Эдмунд стал считаться покровителем Тулузы.

В 1901 году мощи были возвращены в Англию, но не стали общенациональным достоянием, а были помещены в частную часовню города Арандель в Суссексе, недоступную для посетителей.

Примечания

Литература

Первоисточники 
 Abbo of Fleury. Passio S. Eadmundi (985)
 Abbo Floriacensis, Vita Sancti Eadmundi, regis anglorum et martyris // Migne. Patrologiae cursus completus, series Latina. V. 139. P. 508—520.
 Aelfric’s Lives of Saints. Ed. by W. Skeat. Vol. I—IV. London, EETS, 1881—1900.
 Asserius. The medieval life of King Alfred the Great: a translation and commentary on the text attributed to Asser. Basingstoke — New York, Palgrave, 2002. 280 p.
 The Saxon Chronicle: with an English translation, and notes, critical and explanatory. Rev. J.Ingram. London, Longman, 1823. 463 p.

Исследования 
 Омельницкий М. П., Жития трех английских святых Эльфрика: св. Освальда, св. Эдмунда, св. Свизина. М.: Реал-А, 1997. 224 с.

Ссылки 
 St. Edmund the Martyr
 Saint edmund: england’s original patron saint
 Saints and Angels
 St. Edmund, King and Martyr
 Свящ. Эндрю Филипс. Четверо святых английского графства Суффолк
 Свящ. Эндрю Филипс. Забытый святой покровитель Англии
 Денисова Е. В. Образ святого короля-мученика Эдмунда в раннесредневековой агиографии
 Дни празднований православных святых, в землях германских просиявших (Паломник)

См. также 
 Колледж Святого Эдмунда (Канберра)

Короли Восточной Англии IX века
Святые Англии
Святые Германии
Католические святые
Англиканские святые
Мученики
Христианские святые IX века